Die Saison 1986/87 war die 12. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

An der Spitze waren die Unterschiede gering. Die ersten vier Plätze waren nur 1,5 Punkte getrennt. Am Ende konnte sich der SK Merkur Graz vor dem Titelverteidiger SK VÖEST Linz, der SG ASK/KSV Klagenfurt und dem WSV ATSV Ranshofen durchsetzen.

Der Aufsteiger ASK Salzburg konnte sich in der Staatsliga nicht behaupten, landete mit einem Rückstand von 2,0 Punkten hinter dem SC Donaustadt nur auf dem zehnten und damit letzten Platz, und musste direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga im Schach 1986/87.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 11. und 12. Oktober 1986, 8. und 9. November 1986, 13. und 14. Dezember 1986, 10. und 11. Januar 1987, 24. und 25. Januar 1987, 7. und 8. Februar 1987, 21. und 22. Februar 1987, 14. und 15. März 1987 (ein Wettkampf wurde bereits am 28. Februar und 1. März vorgespielt) sowie am 28. und 20. März 1987. Die letzte Doppelrunde wurde zentral in Linz gespielt, die übrigen fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1987/88 

Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 6. bis 8. Juni in Wien statt. Die Teilnehmer waren der SC Inter Salzburg (Sieger der Westliga), der TSV Hartberg (Sieger der Südliga) sowie mit dem SK Flötzersteig-Breitensee und dem SK Währing der Zweit- und Drittplatzierte der Ostliga (der Sieger der Ostliga, die zweite Mannschaft des SK VÖEST Linz, war nicht aufstiegsberechtigt, da in der Staatsliga ein Verein maximal mit einer Mannschaft vertreten sein durfte). Der SK Flötzersteig-Breitensee gewann das Turnier und erreichte damit den direkten Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand in Schachsport 26/5, Seite 2 (PDF; 1,1 MB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 32/5, Seite 12 (PDF; 1,1 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1986
Schachveranstaltung 1987
Sportsaison 1986/87